Гассет:

Фамилия 
 Гассет, Педро (1924—2012) — испанский хоккеист (хоккей на траве).

Двойная фамилия
 Ортега-и-Гассет, Хосе (1883—1955) — испанский философ и публицист.

См. также 
 Гассетт
 Госсет